Baracca – capanna, vedi anche Baraccopoli
 Francesco Baracca – aviatore italiano
 Baracca – antico nome di Farzughah, centro abitato della Libia